Kintore kan syfta på följande platser:

Australien 

 Kintore (ort i Australien), Northern Territory, MacDonnell,

Storbritannien 

 Kintore (ort i Storbritannien), Skottland, Aberdeenshire, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar